

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 7 podstawowych
 Julianowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Julianowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Julianowo - część wsi Żurawice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Julianowo - część wsi Lubrańczyk w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Julianowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow, żnińskim, w gminie Barcin
 Julianowo - część wsi Chotum (dawniej Chotum Włościański) w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowski, w gminie Ciechanów
 Julianowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Siemiątkowo 
 Julianowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty 
 Julianowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty 
 Julianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Miejscowości na Litwie 

 Julianowo – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie wisagińskim.

Miejscowości na Białorusi 

 Julianowo – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
 Julianowo  – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.
 Julianowo I – dawny majątek. Obecnie część Szarkowszczyzny w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim.
 Julianowo II – dawny majątek. Obecnie część Szarkowszczyzny w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim.

Zobacz też 
 Julianów